Müssen bezeichnet
 Müssen, eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Müssen (Lage), einen Ortsteil der Stadt Lage im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil der Gemeinde Krems II im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 die Pflicht